The LEGO Group з 1995 року почали створювати відеоігри на основі своїх конструкторів LEGO. Відтоді вийшла 75 комерційних відеоігор. Після гри Lego Island (англ. Lego Острів), виданої Mindscape, The LEGO Group публікувала ігри за допомогою свого підрозділу Lego Media, який пізніше отримав назву Lego Interactive. У 2006 році підрозділ закрили. Після цього, його колишні працівники заснували Giant Interactive Entertainment. Також, після виходу Lego Star Wars: The Video Game, вони об'єднались з Traveller's Tales для створення TT Games. У листопаді 2007 року, Warner Bros. Interactive Entertainment придбала TT Games. Відтоді WBIE є основним видавцем відеоігор Lego.

В більшості випадків ігри засновані на серіях конструкторів (Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, Lego Marvel Super Heroes, Lego Batman тощо) або на анімаційних фільмах від LEGO (Lego Фільм, Lego Фільм: Бетмен, Lego Фільм: Ніндзяго тощо). Крім того, у 2015 році вийшла гра Lego Dimensions, у якій в одну історію з'єднали багато серій з різних франшиз (Lego Фільм, DC, Доктор Хто, Сімпсони, Чарівник країни Оз, Скубі-Ду, Володар перснів тощо)

8 ігор з серії Lego не мають в своїй назві слова "Lego", першою з них була Football Mania.

Оригінальні ігри 
Відеоігри, задумка і право власності яких повністю належить Lego.

Ліцензована власність 
Відеоігри, створені у співпраці з іншими компаніями, яким належать права сюжету/персонажів/тематики гри. Наприклад, право власності ігор по франшизі Зоряних воєн належить LucasArts, тобто без їхньої згоди Lego не мали права створювати офіційні відеоігри.

Відеоігри
Lego